San Vicente de la Sonsierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Vicente de la Sonsierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Vicente de la Sonsierra är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Pico de Toloño,  meter över havet,  km norr om San Vicente de la Sonsierra. Runt San Vicente de la Sonsierra är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km väster om San Vicente de la Sonsierra. Trakten runt San Vicente de la Sonsierra består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien